Василий Петрович Кузнецов (1895—1954) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.

Биография 

Родился в 1895 году.

В Рабоче-крестьянской Красной Армии начинал службу мотористом в авиационных частях.

В годы Великой Отечественной войны занимал должность заместителя по опытному моторостроению Народного комиссара авиационной промышленности СССР Алексея Шахурина. Внёс большой вклад в развитие авиационной промышленности. 12 ноября 1942 года Кузнецову было присвоено звание генерал-майор инженерно-авиационной службы, а 19 августа 1944 года — генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы.

Скончался в 1954 году, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Был награждён четырьмя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени и рядом медалей.

Примечания 

Похороненные на Новодевичьем кладбище